rzeź – ubój zwierząt
 rzeź – potocznie masakra, ludobójstwo
 Rzeź (oryg. Carnage) – film z 2011 roku,  w reżyserii Romana Polańskiego
 Rzeź (oryg. The Tripper) − horror filmowy z 2006 roku, w reżyserii Davida Arquette’a

Zobacz też

Przypisy